Les Natchez sont une nation amérindienne.
 Le natchez, leur langue.
 Natchez est une ville du Mississippi.
 Natchez est un village de Louisiane.
 , plusieurs bateaux. 
 Les Natchez, œuvre de Chateaubriand.

Voir aussi 
 Natchez District
 Piste Natchez
 Natchez, le groupe de Rock Sudiste
 Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert, autre roman de Chateaubriand

Homonymie de toponyme